Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 4. bis zum 11. August 2019 in Katowice statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O60.

Herreneinzel

Setzliste 
  Dan Travers (Silber)
  Arnold Dendeng (Gold)
  Yuri Smirnov (Bronze)
  Per Juul (Bronze)
  Tariq Farooq (4. Runde)
  Ong Then Lin (4. Runde)
  Loke Poh Wong (Viertelfinale)
  Chan Wan Seong (2. Runde)
  Rolf Rüsseler (4. Runde)
  Cheddi Liljeström (2. Runde)
  Chongsak Suvanich (4. Runde)
  Rick Paap (3. Runde)
  Eric Plane (2. Runde)
  Birger Steenberg (4. Runde)
  Vladimir Koloskov (2. Runde)
  Sergey Bushuev (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Heidi Bender (Silber)
  Svetlana Zilberman (Gold)
  Kuniko Yamamoto (Bronze)
  Christine Black (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Eric Plane / Roger Taylor (2. Runde)
  John Molyneux / Ian M. Purton (Bronze)
  Vladimir Koloskov / Yuri Smirnov (2. Runde)
  Tariq Farooq /  Karsten Meier (Viertelfinale)
  Chan Wan Seong / Ong Then Lin (Viertelfinale)
  Sergey Bushuev /  Mirza Orujov (2. Runde)
  Per Juul / Birger Steenberg (Silber)
  Jesper Helledie /  Dan Travers (Gold)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Heidi Bender /  Svetlana Zilberman (Gold)
  Sugako Morita / Kukiko Yamamoto (Silber)
  Jenny Cox / Christine M. Crossley (Bronze)
  Anne C. Bridge / Christina Davies (Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ian M. Purton / Christine M. Crossley (Gold)
  Dan Travers / Christine Black (Silber)
  Jens Dall-Hansen / Birte Bach Steffensen (Viertelfinale)
  Toshio Kawaguchi / Masuyo Namura (2. Runde)
  Ong Then Lin /  Yu Xiaomin (Viertelfinale)
  Jeffrey Jamin Zee /  Kuniko Yamamoto (Viertelfinale)
  James Buckle / Anne C. Bridge (Viertelfinale)
  Philip Ian Richardson / Jackie Hurst (Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=14365F9A-47BD-4106-912D-0D0BE6E6370A

Senioren 2019
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019